536 км, 536-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 536 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 925627
 536 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 205097